Ingo Steuer, né le  à Karl-Marx-Stadt, est un patineur artistique est-allemand puis allemand. Il est notamment champion du monde 1997 et médaillé de bronze aux Jeux olympiques d'hiver de 1998 avec Mandy Wötzel.

Biographie

Carrière sportive 
Ingo Steuer patine d'abord avec Manuela Landgraf, avec qui il est notamment champion du monde junior en 1984. Il fait équipe avec Ines Müller de 1988 à 1991, mais c'est avec Mandy Wötzel qu'il obtient les meilleurs résultats de sa carrière entre 1992 à 1998. Müller et Wötzel sont notamment deuxièmes aux championnats du monde 1993 et 1996, champions d'Europe 1995, champions du monde 1997 et médaillés de bronze aux Jeux olympiques d'hiver de 1998.

Palmarès 
Avec 3 partenaires :
 Manuela Landgraf (1982-1986)
 Ines Müller (1988-1991)
 Mandy Wötzel (1992-1998)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique allemand
Naissance à Chemnitz
Naissance en novembre 1966
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Médaillé de bronze olympique allemand
Champion du monde de patinage artistique